Beleg van Valencijn (1567), bij het begin van de Nederlandse Opstand (nederlaag van de opstandelingen)
Beleg van Valencijn (1656), tijdens de Frans-Spaanse Oorlog (Franse nederlaag) 
Beleg van Valencijn (1677), tijdens de Hollandse Oorlog (Franse overwinning)
Beleg van Valencijn (1793), tijdens de Eerste Coalitieoorlog (Franse nederlaag) 
Beleg van Valencijn (1815), na de Slag bij Waterloo (zonder gevolg)